XTG steht für:
 Flughafen Thargomindah (IATA-Code), Flughafen von Thargomindah, Queensland, Australien

xtg steht für:
 Transalpines Gallisch (ISO-639-3-Code), Varietät der gallischen Sprache

Abkürzung